Jaime Ferrán puede hacer referencia a:
 Jaime Ferrán y Clúa (1851-1929), médico y bacteriólogo español.
 Jaume Ferran (1928-2016), poeta español.